Ви́ктор Спиридо́нов:
 Спиридонов, Виктор Алексеевич (1937—2015) — советский футболист и функционер.
 Спиридонов, Виктор Афанасьевич (1881/1883—1944) — один из основателей стилей борьбы самбо и самоз.
 Спиридонов, Виктор Васильевич (род. 1932) — советский футболист.
 Спиридонов, Виктор Павлович (1931—2001) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР (1973).